Oclusió (boca), la manera com queden les dents superiors i inferiors quan es tanca la boca.
 Oclusió intestinal, en gastroenterologia, és la manifestació de la parada del trànsit intestinal.
 Oclusió de gas, dins un material, usualment metalls o minerals.
 Oclusió auditiva, fenomen auditiu.
 Oclusió (informàtica), en anglès hidden surface determination, un procés gràfic en 3 D.
 Oclusió vascular, bloqueig d'un vas sanguini.
 Oclusió, fenomen de la parla, vegeu consonant oclusiva.
 Oclusió o front oclús, en meteorologia una part de la formació dels ciclons.